Сезон БАА 1947/1948 — стал 2-м сезоном Баскетбольной Ассоциации Америки (БАА), которая была предшественницей Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА). Чемпионом ассоциации стала команда «Балтимор Буллетс». В финале «Буллетс» победили в шести играх команду «Филадельфия Уорриорз».

На драфте БАА 1947 года под первым номером клубом Питтсбург Айронмен был выбран лёгкий форвард Клифтон Макнили из Уэслианского университета Техаса. Под 4-м номером на том драфте был выбран Уолт Дропо, а под 43-м — Энди Филлип.

БАА выносит проклятье второкурсника 
Второй год БАА был трудным с любой точки зрения. Четыре из первоначальных команд — «Детройт Фэлконс», «Кливленд Ребелс», «Торонто Хаскис» и «Питтсбург Айронмен» — прекратили своё существование. Осталось семь коллективов, количество которых не было достаточным для сбалансированного календаря игр. Таким образом, «Балтимор Буллетс», команда одной из старших профессиональных лиг, была переведена в БАА.

То, что «Балтимор Буллетс» стали чемпионами этого сезона, победив «Филадельфия Уорриорз» в финале 4-2, говорило о том, что БАА была основана на командах, в собственности которых хоть и находились арены, но играли они в баскетбол стиля колледжа, что, скорее всего, было плохо, нежели хорошо. Те, кто боялся, что БАА повторит судьбу предыдущих мертворожденных профлиг, имели основания так думать.

Другие аспекты второго сезона были такими же неприятными. В попытке сэкономить на путевых расходах, лига сократила календарь до 48 игр. Их было недостаточно для того, чтобы в полной мере разобраться в силе команд, а первые баскетбольные звёзды появлялись на аренах разных городов не так часто, как нужно было для того, чтобы заработать на этом хорошие деньги.

Ещё одно осложнение представлял географический аспект. «Чикаго Стэгс» и «Сент-Луис Бомберс» были единственными оставшимися командами не Атлантического побережья, поэтому «Балтимор Буллетс» и «Вашингтон Кэпитолс» пришлось поместить в Западный дивизион, что выглядело явно не логично исходя из реального положения этих городов на карте США.

Регулярный сезон

Плей-офф 

Победители дивизионов пропускали первый раунд плей-офф, а в полуфинале играли между собой серию до четырёх побед, в то время как в другом полуфинале серия шла только до двух побед.

Результаты матчей плей-офф 
Четвертьфиналы

 Балтимор Буллетс — Нью-Йорк Никс 2-1 (85:81, 69:79, 84:77).

 Чикаго Стэгс — Бостон Селтикс 2-1 (79:72, 77:81, 81:74).

Полуфиналы

 Филадельфия Уорриорз — Сент-Луис Бомберс 4-3 (58:60, 65:64, 84:56, 51:56, 62:69, 84:61, 85:46).

 Балтимор Буллетс — Чикаго Стэгс 2-0 (73:67, 89:72).

Финал

 Балтимор Буллетс — Филадельфия Уорриорз 4-2 (60:71, 66:43, 72:70, 78:75, 82:91, 88:73).

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Первая сборная всех звёзд:
 Джо Фулкс (Филадельфия Уорриорз)
 Макс Заслофски (Чикаго Стэгс)
 Эд Садовски (Бостон Селтикс)
 Хоуи Даллмар (Филадельфия Уорриорз)
 Боб Фирик (Вашингтон Кэпитолс)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Джонни Логан (Сент-Луис Бомберс)
 Карл Браун (Нью-Йорк Никс)
 Стэн Миасек (Чикаго Стэгс)
 Фред Сколари (Вашингтон Кэпитолс)
 Бадди Дженнетт (Балтимор Буллетс)

Ссылки 
 
 
 

НБА по сезонам
БАА в сезоне 1947/1948